ДВС — трёхбуквенная аббревиатура:

 Двигатель внешнего сгорания
 Двигатель внутреннего сгорания
 Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (крови)
 Дом ветеранов сцены им. М. Г. Савиной
 Датчик воздушной скорости
 День всех святых
 ДВС (футбольный клуб)
 Движение вооружённых сил (Португалия)